The Reparation – cortometraggio del 1914 diretto da Edward LeSaint
The Reparation – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Buffalo Film Company